Agapit Vallmitjana i Barbany (1833-1905), escultor català
 Agapit Vallmitjana i Abarca (1850-1915), escultor català i fill de l'anterior.